Шварцбург:

 Шварцбург — коммуна в Германии.
 Шварцбург — владетельный (графский, княжеский) дом.
 Зигхард фон Шварцбург — рыцарь Тевтонского ордена.
 Гюнтер фон Шварцбург — антикороль Германии.
 Шварцбург-Зондерсгаузен — княжество.
 Кристиана Эмилия Шварцбург-Зондерсгаузенская — принцесса Шварцбург-Зондерсгаузенская.
 Шварцбург-Рудольштадт — княжество.